Il doppio del torneo di tennis Burbank Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Merklein e Mitch Sprengelmeyer che hanno battuto in finale Bob Bryan e Mike Bryan 7-65, 7-5.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Jeff Coetzee /  Marcos Ondruska (quarti di finale)

 Neville Godwin /  Damien Roberts (quarti di finale)
 Brandon Coupe /  Eyal Ran (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Burbank Challenger 2000